Evgueni Petrov (1903-1942), écrivain soviétique, qui a écrit avec Ilia Ilf sous le nom collectif de Ilf et Petrov
 Evgueni Petrov (né en 1978), cycliste russe